The Tower steht für:

 The Tower (Südliche Shetlandinseln), Berg auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktika
 The Tower (Dubai), Aussichtsturm in Dubai
 The Tower (Film), südkoreanischer Film von Kim Ji-hoon (2012)

Siehe auch:
 Hangover – The Tower, Freifallturm in Düsseldorf
 Konstabler des Towers, höchster Offizier des Tower of London
 Tower